La famille Cornuel comprend notamment comme membres notables :

 Anne-Marie Bigot de Cornuel (1614 - 1694) 

 Mme. Cornuel (1705 -1794) 

 Pierre Cornuel (* 1952)